Ясногорский — название населённых пунктов в России:
 Ясногорский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Ясногорский — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.

См. также 
 Ясногорск
 Ясногорский район
 Ясногорский сельсовет